— итальянский тенор.
 Панцакки, Энрико (1840—1904) — итальянский поэт.

Примечания